Аббревиатура ПММ может означать:

 ПММ — Проволока Медная Мягкая.
 ПММ — Пистолет Макарова Модернизированный.
 ПММ — научный журнал «Прикладная математика и механика».
 ПММ — паромно-мостовая машина «Волна».
 ПММ – посудомоечная машина.